Natal'ja Nazarova – velocista russa
 Natal'ja Vadimovna Nazarova – attrice e regista russa
 Ol'ga Nazarova – ex velocista russa
 Valentina Nazarova – velocista turkmena